Heldman är ett efternamn, som burits av bland annat:
 Gladys Heldman
 Julie Heldman

Efternamn